Унитарный оператор — ограниченный линейный оператор  :  →  на гильбертовом пространстве , который удовлетворяет соотношению

 

где  — эрмитово сопряжённый к  оператор, и  :  →  единичный оператор. Это свойство эквивалентно следующим:

  сохраняет скалярное произведение 〈  ,  〉 гильбертового пространства, то есть для всех векторов  и  в гильбертовом пространстве 
  — сюръективный оператор.

Это также эквивалентно, казалось бы более слабому условию:

  сохраняет скалярное произведение, и
 образ  — плотное множество.

Чтобы увидеть это, заметим, что  изометричен (а поэтому является ограниченным линейным оператором). Это следует из того, что  сохраняет скалярное произведение. Образ  — плотное множество. Очевидно, что  = .

Унитарный элемент это обобщение понятия унитарного оператора. В унитарной *-алгебре элемент U алгебры называется унитарным элементом, если
 
где I единичный элемент.

Свойства унитарных преобразований:
 оператор унитарного преобразования всегда обратим
 если оператор  эрмитов, то оператор  унитарен.

Примеры 
 Тождественный оператор — тривиальный пример унитарного оператора.
 Вращения в  — это простейший нетривиальный пример унитарного оператора. Вращения не изменяют длины векторов и угол между двумя векторами. Этот пример также может быть обобщён на .
 В векторном пространстве  комплексных чисел умножение на число с модулем , то есть число вида  для , является унитарным оператором.  называется фазой. Можно заметить, что значение , кратное , не влияет на результат, поэтому множество независимых унитарных операторов в  топологически эквивалентно окружности.

Свойства 
 Спектр унитарного оператора U лежит на единичной окружности. Это можно увидеть из спектральной теоремы для нормального оператора. По этой теореме, U унитарно эквивалентно умножению на измеримую по Борелю функцию  на , для некоторого пространства с мерой (, ). Из  следует .

Унитарные преобразования в физике 
В квантовой механике состояние квантовой системы описывается вектором в гильбертовом пространстве. Норма вектора состояния изолированной квантовой системы описывает вероятность найти систему хоть в каком-либо состоянии, а значит, она обязана равняться единице. Соответственно, эволюция квантовой системы во времени — это некоторый оператор, зависящий от времени, и, из-за требования сохранения нормы, он является унитарным. Неунитарные операторы эволюции (или, что то же самое, неэрмитовые гамильтонианы) для изолированной квантовой системы в квантовой механике запрещены.

Литература

Примечания 

Теория операторов